Paradrina edentata är en fjärilsart som beskrevs av Emilio Berio 1941. Paradrina edentata ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
edentata